Драгалина () — румынская фамилия. Известные носители:
 Драгалина, Ион (1860—1916) — румынский военный деятель.
 Драгалина, Корнелиу (1887—1949) — румынский военный деятель.